Азеевское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:
 Азеевское сельское поселение — в Ермишинском районе Рязанской области;
 Азеевское сельское поселение — в Новошешминском районе Татарстана.